Partit Republicà del Poble (del seu nom en turc Cumhuriyet Halk Partisi), partit polític de Turquia
 Club Hoquei Patí, nom adoptat per diversos clubs d'hoquei sobre patins
 Cogeneració (del seu nom en anglès Combined Heat and Power), producció combinada de calor i electricitat
 Communicating Haskell Processes, biblioteca de programació basada en processos comunicants seqüencials